Густав Энгельгардт:
 Энгельгардт, Густав Мориц Константин фон (1828—1881) — лютеранский богослов, профессор Императорского Дерптского университета.
 Энгельгардт, Густав Робертович (Евстафий Фёдорович, Энгельгардт 3-й; 1768—1841) — генерал-майор, комендант крепости Кисловодска, командир Серпуховского уланского полка.